Zerbi – cognome italiano diffuso nell'Italia settentrionale e con alcuni ceppi nel sud del Paese. La sua origine potrebbe essere di origine greca o derivante da nomi di località.

Persone 
Rudy Zerbi – dirigente d'azienda italiano
Tranquillo Zerbi – ingegnere meccanico, progettista di motori aeronautici

Altro 
 Lido comunale Zerbi
 Pineta Zerbi
 Bric Zerbi – monte delle Prealpi Liguri

Pagine correlate 
 Domenico Genoese Zerbi
 Genoese Zerbi